Universiade de 2007 peut faire référence à :

 Universiade d'été de 2007
 Universiade d'hiver de 2007